Samsung SGH-C210 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, інструкція.

Подібні моделі 
 Nokia 3100
 Siemens A65
 Samsung SGH-C200
 Siemens A62
 Siemens AX72

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-C210 

C
Мобільні телефони, представлені в 2005 році